Dekalakton se može odnositi na:

 δ-Dekalakton 
 γ-Dekalakton